Джефф Гаккетт (,  1 червня 1968, Лондон) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 34-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блекгокс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 512 матчів у НХЛ, включаючи 12 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 2 гри в її складі.

Тренерська робота 
З 12 червня 2006 по 3 червня 2009 тренер воротарів «Колорадо Аваланч».

Інше 
Наразі проживає в Лондоні. 

Його небіж Метью Гаккетт також воротар.

Статистика

Клубні виступи 
Регулярний сезон 

Плей-оф

Збірна

Примітки

Посилання 

 
Профіль на hockeygoalies  

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Уродженці Лондона (Онтаріо)
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Тренери «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Канадські хокейні тренери